El nombre o el término Reiser hace referencia a:
El ornitólogo austríaco Othmar Reiser (1861-1936);
El historietista francés Jean-Marc Reiser (1941-83);
El cantante Rio Reiser (1950-96);
El sistema de ficheros ReiserFS, o Reiser4;
El autor del anterior sistema de ficheros, Hans Reiser (1963-).